Ansi Agolli (1982-), joueur albanais de football ;
 Dritëro Agolli (1931-2017), écrivain albanais.